Vrede, het Engelse woord voor vrede.
 Peace (rivier) of Peace River, rivier in Canada.

In Muziek 
 Peace (band), Engelse indierockband.

 Peace (The Cult), album van The Cult uit 1986/2000.
 Peace (Eurythmics), album van Eurythmics uit 1999.
 Peace (Libera), album van Libera uit 2010.
 Peace (Vista Chino), album van Vista Chino uit 2013.
 Peace (York), album van York uit 2006.

 Peace (Depeche Mode), single van Depeche Mode uit 2009.
 Peace (Sabrina Johnston), single van Sabrina Johnston uit 1991.

Zie ook 
 Vrede (doorverwijspagina)